Ștefan Gheorghiu ist der Name folgender Personen:

*Ștefan Gheorghiu (Politiker) (1879–1914), rumänischer Arbeiterführer
Ștefan Gheorghiu (Musiker) (1926–2010), rumänischer Violinist